Bruno Fernandes (ur. 1978) – gwinejsko-portugalski piłkarz występujący na pozycji obrońcy
 Bruno Fernandes (ur. 1994) – portugalski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Bruno Fernandes de Souza (ur. 1984) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji bramkarza